Le nom de Bernhard Studer est porté en particulier par : 

 Bernhard Studer (1794-1887), géologue suisse
 Bernhard Studer (1832-1868), artiste peintre suisse
 Bernhard Studer (1820-1911), personnalité politique suisse